Mundo da Lua — série televisiva brasileira da TV Cultura
The Man in the Moon — filme estadunidense com Reese Witherspoon
Atrapa la bandera — filme espanhol realizado por Enrique Gato
Lunar Jim — série de desenhos animados canadense
No Mundo da Lua (álbum) — da banda de rock brasileira Biquini Cavadão

Desambiguações de artes